Merry, le surnom de Meriadoc Brandebouc ;
Merry, un groupe de visual kei.
Merry de Paris, évêque parisien du .

Nom de famille ou pseudonyme 
 Arlette Merry (née Arlette, Jacqueline Pinoteau) (1918-2015), comédienne et chanteuse française ;
 Jano Merry (né Jean Mourier) (1930-2016), un danseur français ;
 Mustapha Merry (1958-), ancien footballeur marocain ;
 Sally Engle Merry (1944-2020), professeur d’anthropologie à l’Université de New York ;
 Katharine Merry (1974- ), athlète britannique.

Toponymie 
Nom de différentes communes françaises dans le département de l'Yonne  :
 Merry-la-Vallée ;
 Merry-Sec ;
 Merry-sur-Yonne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France